Combat Sambo Association  — Ассоциация боевого самбо и ММА в Молдове
 Confederate States of America - Конфедеративные Штаты Америки
 Canadian Space Agency — канадское космическое агентство
 Centro Sportivo Alagoano — футбольный клуб из Масейо
 Common Scrambling Algorithm — алгоритм шифрования, используемый в стандарте цифрового телевидения DVB
 Czech Airlines — авиакомпания Чехии